

Musica
Behind Closed Doors, album del gruppo mod revival Secret Affair
Behind Closed Doors, album della cantante R&B Olivia
Behind Closed Doors – album del gruppo hair metal Thunder
Behind Closed Doors – singolo del gruppo post-hardcore Rise Against
 Behind Closed Doors – singolo di Charlie Rich del 1973

Cinema 
Behind Closed Doors –  film muto del 1916 diretto da Joseph A. Golden
Behind Closed Doors –  film del 1929 diretto da Roy William Neill
Behind Closed Doors –  film televisivo del 2003 diretto da Louis Caulfield

Televisione
Behind Closed Doors – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1958 al 1959.